Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona, poeta i eclesiàstic català
 Friül - Venècia Júlia (del seu nom en italià Friuli-Venezia Giulia), Regió amb Estatut Especial d'Itàlia
 Unió Lliurepensadora (del seu nom en alemany Freisinnige VereiniGung), partit polític històric de l'Imperi Alemany
 Facultat de Religions Comparades (del seu nom en neerlandès Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen), facultat universitària de religió comparada amb seu a Anvers, a Bèlgica
 Ferrovías Guatemala, empresa operadora de ferrocarrils de Guatemala